Pastine ima više značenja:
 Pastine, Firenze
 Pastine, La Spezia